Macara kan syfta på:

 Macara (djur), ett släkte fjärilar
 Macará, ort i Ecuador,